Deurloo (water), een geul in de Vlakte van de Raan
 Hr.Ms. Deurloo (1943), een Nederlands marineschip van de Borndiepklasse
 Bart Deurloo, een Nederlands turner